Kiril Nikolow (; * 6. November 1982 in Russe) ist ein bulgarischer Orientierungsläufer.

Nikolow übte als Jugendlicher viele Sportarten aus, entschied sich aber im Alter von 17 Jahren für den Orientierungslauf. Bei seinen ersten Weltmeisterschaften 2003 in der Schweiz belegte er die Ränge 12. und 15. In den folgenden Jahren blieb er bei internationalen Meisterschaften eher im Mittel- und Hinterfeld, konnte aber ab und zu bei anderen Läufen, unter anderem bei der Tiomila 2005 seine Klasse unter Beweis stellen. 2007 kam er bei den Weltmeisterschaften erstmals unter die ersten zehn, 2009 wurde er WM-Sechster im Sprint und 2010 EM-Sechster auf der Langdistanz. Seine erste Medaille gewann er schließlich bei den Europameisterschaften 2012 in Schweden, als er hinter dem Schweden Jonas Leandersson Zweiter wurde.

Nikolow lief international für die Vereine Stora Tuna IK aus Schweden, Halden SK aus Norwegen und Kalevan Rasti aus Finnland. 2010 gewann er mit Halden die Jukola. 2011 und 2012 lief er für Kalevan Rasti und gewann dabei 2012 erneut die Jukola.

Platzierungen

Weblinks 
 Kiril Nikolov World of O Runners
 Persönlicher Blog (bulgarisch)

Orientierungsläufer (Bulgarien)
Bulgare
Geboren 1982
Mann